Nor Gyugh är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Jerevan. Nor Gyugh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Nor Gyugh är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är Hadis Lerr,  meter över havet,  km nordost om Nor Gyugh. Runt Nor Gyugh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jerevan,  km sydväst om Nor Gyugh.

Trakten runt Nor Gyugh består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kotajk